

Patronyme 

Aberu Kebede (née en 1989), athlète éthiopienne
Aychew Kebede, parlementaire éthiopien
Getaneh Kebede (né en 1992), footballeur éthiopien
Liya Kebede (née en 1978), mannequin et actrice éthiopienne
Moges Kebede, écrivain et éditeur éthiopien
Seyoum Kebede, joueur et entraîneur de football éthiopien
Sintayehu Kebede (né en 1999), coureur cycliste éthiopien 
Taddelech Kebede (née en 1989), parlementaire éthiopienne
Tsegay Kebede (né en 1987), athlète éthiopien

Prénom 
Kebede Balcha (né en 1951), athlète éthiopien
Kebede Bekere (né en 1970), écrivain éthiopien

Patronyme éthiopien
Homonymie de prénom
Prénom éthiopien
Prénom masculin